Ангел Димитров може да се отнася за:

 Ангел Димитров (цирков артист) (1890 – 1965), български цирков артист
 Ангел Димитров (политик) (1927 – 2005), български политик от БЗНС
 Ангел Димитров (дипломат) (р. 1945), български дипломат